, talvolta anglicizzato yojimbo – termine giapponese che significa "guardia del corpo"
  – film del 1961 diretto da Akira Kurosawa
  – personaggio del videogioco Final Fantasy X (2001)
  – visual novel del 2005 per PC e PlayStation 2